Slide (englisch für „Gleiten“) steht für:

 Slide (Fernsehserie), australische Fernsehserie aus dem Jahr 2011
 eine Spieltechnik, siehe Glissando
 ein Saiteninstrument, siehe Slide-Gitarre
 ein schneller irischer Volkstanz, siehe Jig #Irland
 Slide (Baseball), gewolltes Rutschen eines Läufers
 Slide (Streetskating), eine Figur bei Skateboarden
 alternativ für Drift, das Rutschen eines Fahrzeugs, siehe Fahrtechnik #Driften
 Evacuation Slide, die Notrutsche in einem Flugzeug

Siehe auch:
 Slider
 SlideShare